Franceses
 Carlos II de Bourbon — Duque de Bourbon e Arcebispo de Lião 
 Carlos I de Bourbon (cardeal) — Arcebispo de Ruão 

Espanhois
 Luís, Conde de Chinchón 
 Luís Maria de Bourbon 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história